Az ukrán férfi vízilabda-válogatott Ukrajna nemzeti csapata, amelyet az Ukrán Úszó-szövetség (ukránul: Федерація плавання України, magyar átírásban: Federacija Plavannya Ukrajini) irányít.

Nem tartoznak a világ legerősebb vízilabda nemzetei közé, legjobb eredményük egy 7. hely az 1995-ös Európa-bajnokságról és az 1996. évi atlantai nyári olimpiai játékokon való részvétel.

Eredmények

Olimpiai játékok

Európa-bajnokság

Külső hivatkozások 
 Az ukrán Úszó-szövetség honlapja

Vízilabda-válogatottak
Ukrajna sportélete